Toponímia:
 Rincon (Bonaire), població de l'illa de Bonaire, al Carib Neerlandès
 Rincon (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Rincon (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Rincón (Treinta y Tres), població del departament de Treinta y Tres
 Rincón de Artigas, territori al sud del Brasil, dins el municipi de Santana do Livramento a l'Estat de Rio Grande do Sul
 Rincón del Cerro
 Rincón de Cuadra, entitat de població de l'Uruguai, al sud-oest del departament de Durazno 
 Rincón de Bonanza, entitat local menor d'Oriola, a la comarca del Baix Segura de la Província d'Alacant
 Rincón de Soto, municipi de la comarca d'Alfaro, de La Rioja (Espanya)
 Rincón de Valentín, municipi del nord-oest de l'Uruguai al departament de Salto
 Rincón de la Victoria, municipi d'Andalusia a la província de Màlaga
 Reserva índia Rincon, reserva de la tribu Banda Rincon d'indis luiseños al nord-est del comtat de San Diego (Califòrnia) 
 Biografies:
 Adolfo Rincón de Arellano y García (València, 1910 - 2006), alcalde de València entre
 César Rincón (Bogotá, 1965), torero colombià
 Fernando del Rincón (Guadalajara ~1460 - ), pintor
 Francisco de RincónFrancisco de Rincón (~1567-1608), escultor espanyol 
 Freddy Eusebio Rincón Valencia (Buenaventura, 1966), futbolista colombià
 Oliverio Rincón Quintana (Duitama, 1968), ciclista colombià
 Joan Rincón Gil (Reus, segles XVIII-XIX) Alcalde de Reus el 1822